72 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 71,88 км перегона Приветненское — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Общие сведения 
Расположен в посёлке Приветнинский Карьер Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области, между остановочным пунктом 70 км и бывшей станцией Местерьярви.

Участок железной дороги, на котором расположена платформа, не электрифицирован.

До реконструкции платформа представляла собой уложенные вдоль пути старые деревянные шпалы, подсыпанные песком. Имелась небольшая деревянная скамейка и деревянный остановочный павильон. После реконструкции старая платформа оказалась ниже головки рельса. Была уложена новая платформа, отделанная тротуарной плиткой, установлен новый пассажирский павильон, а также новая табличка с названием остановочного пункта. Платформу освещают три опоры освещения на солнечных батареях с консольными светодиодными светильниками. Пассажирское здание и  билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

Пассажирское движение 
С июля 2014 года через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Зеленогорск-Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Санкт-Петербург-Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).
 1 пара электропоездов ЭР2 под тепловозом M-62 по выходным дням в летний период по маршруту Санкт-Петербург-Советский-Санкт-Петербург.

Пост Тайкинамяки 
 
В километре от современного остановочного пункта до Великой Отечественной войны располагался финский пункт примыкания Taikinamäki предназначенный для обслуживания находящегося рядом гравийного карьера. Пост представлял собой два подъездных пути, шедшие с южной стороны параллельно главному пути от современной отметки 70,7 км до 71,3 км. В настоящее время (2019 год) на этом промежутке видно характерное уширение железнодорожного полотна.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 72 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 72 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 72 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту